Смолья́ны (белор. Смальяны) — агрогородок в Витебской области Белоруссии. Расположен на речке Дерновке (приток реки Адров, бассейн Днепра), в 1 километре к северу от автодороги Орша — Лепель.

В прошлом Смольяны принадлежали князьям Курбским, Острожским, Павлу Каролю Сангушко и другим владельцам. С тех времён сохранились (в руинах) памятники архитектуры:

 замок «Белый Ковель» (XVII века);
 костёл Девы Марии (XVII века);
 церковь Св. Алексея (XIX века).

Сохранился один действующий храм — деревянная православная Спасо-Преображенская церковь 2-й половины XVIII века.

13-14 ноября 1812 года под Смольянами происходило сражение Отечественной войны.

На католическом кладбище в Смольянах находится могила польско-белорусского поэта Томаша Зана.

Достопримечательности

В искусстве

См. также 
 Гетто в Смолянах

Примечания

Литература

Ссылки 
 Смоляны на «Глобусе Беларуси» 
 Фоторассказ о посещении Смолян

Агрогородки Оршанского района (Витебская область)